Villalba ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Martin-Villalba (* 1971), spanische Krebsforscherin und Medizinerin
 Antonio Villalba (†), uruguayischer Politiker
 Cándido Cárdenas Villalba (* 1941), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Benjamín Aceval
 Carlos Milcíades Villalba Aquino (1924–2016), paraguayischer Geistlicher, Bischof von San Juan Bautista de las Misiones
 Daniel Villalba (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Darío Villalba Flores (1939–2018), spanischer Eiskunstläufer
 Enrique Villalba (* 1955), paraguayischer Fußballspieler
 Fran Villalba (* 1998), spanischer Fußballspieler
 Guadalupe Villalba (* 2000), paraguayische Handballspielerin
 Héctor Villalba (* 1994), argentinischer Fußballspieler
 Jacinto Villalba (1924–2003), paraguayischer Fußballspieler 
 Julio Villalba (* 1998), paraguayischer Fußballspieler
 Leonidas Eduardo Proaño Villalba (1910–1988), ecuadorianischer Priester und Theologe, siehe Leonidas Proaño

 Salvador Villalba (* 1924), paraguayischer Fußballspieler
 Sotero Sanz Villalba (1919–1978), spanischer Erzbischof und Diplomat
 Tomás Villalba (1805–1886), uruguayischer Politiker
 Virginia Villalba (* 1996), ecuadorianische Sprinterin

Villalba ist der Name folgender Orte:

 Villalba (Sizilien), Ort in der Region Sizilien, Italien 
 Villalba (Puerto Rico), Ort in Puerto Rico 
 Villalba (Spanien), Ort in der Provinz Lugo, Galicien, Spanien 
 Villalba (Venezuela), Gemeinde im Bundesstaat Nueva Esparta, Venezuela

— mit Namenszusatz:
 Collado Villalba, Gemeinde in der Autonomen Region Madrid, Spanien
 Villalba de los Alcores, Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien

Siehe auch:
 Villa Alba